Ел Алто, Ел Алто де Пасторес има више значења:

 Ел Алто, Ел Алто де Пасторес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алто, Ел Алто де Пасторес (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику